Tindall ist der Familienname folgender Personen:

 Mike Tindall (* 1978), englischer Rugby-Union-Spieler
 Zara Tindall (* 1981), britische Reiterin und Tochter von Prinzessin Anne
Tindal heißen folgende Ortschaften in den Vereinigten Staaten:

 Tindall (Missouri) im Grundy County in Missouri
 Tindall (Virginia) im Floyd County in Virginia